Az Amerikai Egyesült Államok a kínai Pekingben megrendezett 2008. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 32 sportágban 588 sportoló képviselte, akik összesen 110 érmet szereztek.

Az olimpia programján szereplő 34 sportág, illetve szakág közül mindössze a férfi és a női kézilabdaversenyekre, valamint ritmikus gimnasztikában nem kvalifikálta magát az amerikai csapat. A nemzet 588 részt vevő sportolójából 306 volt a férfi és 282 a nő.

Érmesek

Asztalitenisz 

Az Egyesült Államok csapata 3 kvótát szerzett a női egyéni versenyre, 1-et a férfi egyénire, és indíthatott egy csapatot a női csapatversenyen. Gao Jun és Chen Wang a világranglista első 20 helyezetteiként automatikusan kvalifikálták magukat az olimpiára, Crystal Huang pedig az észak-amerikai válogatót nyerte meg. Az egyetlen férfi versenyző, David Zhuang szintén az észak-amerikai válogató útján jutott Pekingbe.

Férfi

Női

Csapat 

 Crystal Huang
 Gao Jun
 Chen Wang
B csoport

Vigaszág első kör

Vigaszág második kör

Atlétika 

Férfi

Női

* - egy másik versenyzővel azonos időt/eredményt ért el
** - két másik versenyzővel azonos időt ért el
*** - három másik versenyzővel azonos időt/eredményt ért el

Baseball 

 Kor: 2008. augusztus 13-i kora

Eredmények 

Csoportkör

Elődöntő

Bronzmérkőzés

Birkózás

Férfi 
Kötöttfogású

Szabadfogású

WO - visszalépett

Női 
Szabadfogású

Cselgáncs 

Férfi

Női

Evezés 

Férfi

Női

Gyeplabda

Női

Eredmények 

Csoportkör
B csoport

A 7. helyért

Íjászat 

Az Egyesült Államok férfi íjászcsapata a hatodik helyen végzett a 2007-es világbajnokságon, és ezzel egyből megszerezte a lehetséges három egyéni, illetve a csapatkvótát is az olimpiára. A női csapat a 11. helyen végzett, és nem kvalifikálták magukat csapatban, egyedül Jennifer Nichols teljesített olimpiát érő helyezésen. A pánamerikai játékokon elért második hellyel Karen Scavotto is kvótát érő helyen zárt.

Az olimpiai csapatot 2008. május 5-én egy válogatóverseny keretében jelölték ki.

Férfi

Női

* - egy másik versenyzővel/csapattal azonos eredményt ért el

Kajak-kenu

Síkvízi 

Férfi

Női

Szlalom 

Férfi

Női

Kerékpározás

BMX

Hegyi-kerékpározás

Országúti kerékpározás 

Férfi

Női

Pálya-kerékpározás 

Sprintversenyek

Üldözőversenyek

Keirin

Pontversenyek

Kosárlabda 

A női és a férfi kosárlabdacsapat is a 2007-es Amerika-bajnokságon elért győzelemmel jutott ki Pekingbe. A bojkott miatt kihagyott 1980-as olimpia kivételével az amerikai csapat minden olimpián képviseltette magát. A nők címvédőként, a férfiak pedig bronzérmesként érkeztek az olimpiára.

Férfi 

|}
| valign="top" |
 Vezetőedző
 
 Segédedzők
 
 
 
 Csapatorvos
 
 Erőnléti edző
 
 

 Jelmagyarázat
 (C) Csapatkapitány
 Kor 2008. augusztus 10-i kora
|}

Eredmények 

Csoportkör
B csoport

Negyeddöntő

Elődöntő

Döntő

Női 

|}
| valign="top" |
 Vezetőedző
 
 Segédedzők
 
 
 

Jelmagyarázat
 (C) Csapatkapitány
 Kor 2008. augusztus 9-i kora
|}

Eredmények 

Csoportkör
B csoport

Negyeddöntő

Elődöntő

Döntő

Labdarúgás 

A labdarúgó-bajnokságon mind a férfi, mind a női csapat képviseltette magát. A nőknél az olimpia előtti utolsó felkészülési mérkőzésen Abby Wambach lábtörést szenvedett, az olimpián az eredetileg tartaléknak nevezett Lauren Cheney helyettesítette.

Férfi 

 Kor: 2008. augusztus 7-i kora

Eredmények 
B csoport

Női 

 Kor: 2008. augusztus 6-i kora

Eredmények 
G csoport

Negyeddöntő

Elődöntő

Döntő

Lovaglás 

Díjlovaglás

Díjugratás

Lovastusa

* - öt másik versenyzővel azonos eredményt ért el
** - Will Simpson megszerezte a kvalifikációs pontszámot, de az Egyesült Államoknak már volt másik három lovasa a döntőben.

Műugrás 

Férfi

Női

Ökölvívás 

Az Egyesült Államok kilenc ökölvívója szerzett indulási jogot az olimpiára. Öt helyet a 2007-es amatőr ökölvívó-világbajnokságon szereztek Yanez, Warren, Russel, Williams és Andrade révén. Ali, Molina és Wilder az első amerikai kvalifikációs bajnokságból, Estrada pedig a másodikból szerzett egy-egy kvótát.

A harmatsúlyú kategóriában indulni szándékozó Gary Russell nem ment át a mérlegelésen 2008. augusztus 8-án, így a szabályok értelmében nem indulhatott, sőt a helyére sem volt nevezhető újabb ökölvívó.

Öttusa 

* - három másik versenyzővel azonos eredményt ért el

Röplabda

Férfi 

 Kor: 2008. augusztus 10-i kora

Eredmények 

Csoportkör
A csoport

Negyeddöntő

Elődöntő

Döntő

Női 

 Kor: 2008. augusztus 9-i kora

Eredmények 

Csoportkör
A csoport

Negyeddöntő

Elődöntő

Döntő

Strandröplabda

Férfi

Női

Softball 

Monica Abbott
Laura Berg
Crystl Bustos
Andrea Duran
Jennie Finch
Tairia Flowers
Victoria Galindo
Lovieanne Jung
Kelly Kretschman
Lauren Lappin
Caitlin Lowe
Jessica Mendoza
Stacey Nuveman
Cat Osterman
Natasha Watley

Eredmények 

Csoportkör

Elődöntők

Döntő

Sportlövészet 

Férfi

Női

* - két másik versenyzővel azonos pontszámmal végzett

Súlyemelés 

Férfi

Női

* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el

Szinkronúszás

Taekwondo 

Férfi

Női

Tenisz 

Férfi

Női

Tollaslabda

Torna 

Férfi

Női

Trambulin

Triatlon 

* - egy másik versenyzővel azonos időt ért el
** - két másik versenyzővel azonos időt ért el
*** - három másik versenyzővel azonos időt ért el

Úszás 

Férfi

Női
{|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center;"
|-
!rowspan="2"|Versenyző
!rowspan="2"|Versenyszám
!colspan="3"|Előfutam
!colspan="3"|Elődöntő
!colspan="2"|Döntő
|-
!Idő
!Hely.
!Össz.
!Idő
!Hely.
!Össz.
!Idő
!Helyezés
|-
|align="left"| Amanda Beard || 200 m mell || 2:27,70 || 6. || 18. ||colspan="5" bgcolor="HoneyDew"| kiesett
|-
|align="left" rowspan="2"| Elizabeth Beisel || 200 m hát || 2:09,02 || 2. || 6. || 2:07,90 || 1. || 2. || 2:08,23 || 5.
|-
| 400 m vegyes || 4:34,55 || 1. || 1. ||colspan="3" bgcolor="wheat"| || 4:34,24 || 4.
|-
|align="left" rowspan="2"| Elaine Breeden || 100 m pillangó || 58,06 || 3. || 6. || 58,55 || 6.* || 10.* ||colspan="2" bgcolor="HoneyDew"| kiesett
|-
| 200 m pillangó || 2:07,92 || 4. || 9. || 2:07,73 || 6. || 8. || 2:07,57 || 7.
|-
|align="left" rowspan="3"| Natalie Coughlin || 100 m gyors || 53,82 || 1. || 4. || 53,70 || 1. || 1. ||bgcolor="cc9966"| 53,39 ||bgcolor="cc9966"| 
|-
| 100 m hát || 59,69 || 2. || 4. || 59,43 || 1. || 2. ||bgcolor=gold| 58,96 ||bgcolor=gold| 
|-
| 200 m vegyes || 2:11,63 || 1. || 3. || 2:11,84 || 1. || 4. ||bgcolor="cc9966"| 2:10,34 ||bgcolor="cc9966"| 
|-
|align="left"| Kathleen Hersey || 200 m pillangó || 2:07,65 || 1. || 7. || 2:06,96 || 4.* || 5.* || 2:08,23 || 8.
|-
|align="left" rowspan="2"| Margaret Hoelzer || 100 m hát || 1:00,13 || 3. || 7. || 59,84 || 3. || 6. ||bgcolor="cc9966"| 59,34 ||bgcolor="cc9966"| 
|-
| 200 m hát || 2:09,12 || 3. || 7. || 2:08,25 || 3. || 5. ||bgcolor=silver| 2:06,23 ||bgcolor=silver| 
|-
|align="left" rowspan="5"| Katie Hoff || 200 m gyors || 1:57,20 || 2. || 4. || 1:57,01 || 2. || 2. || 1:55,78 || 4.
|-
| 400 m gyors || 4:03,71 || 1. || 3. ||colspan="3" bgcolor="wheat"| ||bgcolor=silver| 4:03,29 ||bgcolor=silver| 
|-
| 800 m gyors || 8:27,78 || 3. || 11. ||colspan="3" bgcolor="wheat"| ||colspan="2" bgcolor="HoneyDew"| kiesett
|-
| 200 m vegyes || 2:11,58 || 2. || 2. || 2:10,90 || 3. || 3. || 2:10,68 || 4.
|-
| 400 m vegyes || 4:34,63 || 1. || 2. ||colspan="3" bgcolor="wheat"| ||bgcolor="cc9966"| 4:31,71 ||bgcolor="cc9966"| 
|-
|align="left"| Kara Lynn Joyce || 50 m gyors || 25,01 || 5. || 14. || 24,63 || 5. || 7. || 24,63 || 6.
|-
|align="left"| Christine Magnuson || 100 m pillangó || 57,70 || 1. || 2.* || 57,08 || 2. || 2. ||bgcolor=silver| 57,10 ||bgcolor=silver| 
|-
|align="left"| Lacey Nymeyer || 100 m gyors || 54,62 || 4. || 14. || 54,74 || 6. || 12. ||colspan="2" bgcolor="HoneyDew"| kiesett
|-
|align="left"| Megan Quann-Jendrick || 100 m mell || 1:08,07 || 5. || 9. || 1:08,07 || 4. || 7. || 1:07,62 || 5.
|-
|align="left"| Allison Schmitt || 200 m gyors || 1:57,38 || 2. || 7. || 1:58,01 || 5. || 9. ||colspan="2" bgcolor="HoneyDew"| kiesett
|-
|align="left" rowspan="2"| Rebecca Soni || 100 m mell || 1:07,44 || 2. || 4. || 1:07,07 || 1. || 2. ||bgcolor=silver| 1:06,73 ||bgcolor=silver| 
|-
| 200 m mell || 2:22,17 || 1. || 1. || 2:22,64 || 1. || 1. ||bgcolor=gold| 2:20,22 ||bgcolor=gold| 
|-
|align="left"| Dara Torres || 50 m gyors || 24,58 || 2. || 3. || 24,27 || 1. || 1. ||bgcolor=silver| 24,07 ||bgcolor=silver| 
|-
|align="left" rowspan="2"| Kate Ziegler || 400 m gyors || 4:09,59 || 4.* || 14.* ||colspan="3" bgcolor="wheat"| ||colspan="2" bgcolor="HoneyDew"| kiesett
|-
| 800 m gyors || 8:26,98 || 4. || 10. ||colspan="3" bgcolor="wheat"| ||colspan="2" bgcolor="HoneyDew"| kiesett
|-
|align="left"| Chloe Sutton || 10 km nyílt vízi ||colspan="6" bgcolor="wheat"| || 2:02:13,6 || 22.
|-
|align="left"| Natalie CoughlinLacey NymeyerKara Lynn JoyceDara TorresJulia SmitEmily Silver || 4 × 100 m gyorsváltó || 3:37,53 || 1. || 3. ||colspan="3" bgcolor="wheat"| ||bgcolor=silver| 3:34,33 ||bgcolor=silver| 
|-
|align="left"| Allison SchmittNatalie CoughlinCaroline BurckleKatie HoffChristine MarshallKim VandenbergJulia Smit || 4 × 200 m gyorsváltó || 7:52,43 || 1. || 2. ||colspan="3" bgcolor="wheat"| ||bgcolor="cc9966"| 7:46,33 ||bgcolor="cc9966"| 
|-
|align="left"| Natalie CoughlinRebecca SoniChristine MagnusonDara TorresMargaret HoelzerMegan Quann-JendrickElaine BreedenKara Lynn Joyce' || 4 × 100 m vegyes váltó || 3:59,15 || 1. || 3. ||colspan="3" bgcolor="wheat"| ||bgcolor=silver| 3:53,30 ||bgcolor=silver| 
|}

* - egy másik versenyzővel azonos időt ért el

  Vitorlázás FérfiNőiNyíltÉ - éremfutam

  Vívás FérfiNői  Vízilabda 

 Férfi 

 Kor: 2008. augusztus 10-i kora

 Eredmények 

Csoportkör
B csoport

Elődöntő

Döntő

 Női 

 Kor''': 2008. augusztus 11-i kora

Eredmények 

Csoportkör
A csoport

Elődöntő

Döntő

Jegyzetek

Források 

N2008
Amerikai Egyesült Allamok
Az év szócikke 2010 verseny jelöltjei